Кнушевицкий — фамилия.

 Кнушевицкий, Виктор Николаевич (1906—1974) — композитор, дирижёр.
 Кнушевицкий, Святослав Николаевич (1908—1963) — виолончелист.